Макхенри може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Макхенри (окръг, Илинойс)
 Макхенри (окръг, Северна Дакота)